Гран-прі Великої Британії 1950 (офіційно — The Royal Automobile Club Grand Prix d'Europe Incorporating The British Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу з Формули-1, які відбулися 13 травня 1950 року. Гонка була проведена на автодромі Сільверстоун у Великій Британії. Це перший етап чемпіонату світу і третє Гран-прі Великої Британії, а також перше гран-прі Формули-1 в історії.  

Перші 3 місця посіли пілоти команди Альфа Ромео. Переможцем гонки став італієць Джузеппе Фаріна. Друге місце посів Луїджі Фаджолі, а третє — Редж Пернелл.

Чинним переможцем гонки був Туло де Граффенрід, який у 1949 році виступав за команду Мазераті.

Учасники

Кваліфікація

Гонка

Положення у чемпіонаті після гонки

Примітки

Посилання 
Гонка на офіційному сайті Формули-1

Велика Британія
1950 в британському спорті
Гран-прі Європи
Гран-прі Великої Британії
1950 в британському автоспорті